Mouressio (gemeente), een gemeente in Griekenland
Mouressio (plaats), een plaats in Griekenland
Agios Ioannis Mouresiou, een kern binnen de plaats Mouressio in Griekenland